Alien Youth: The Unplugged Invasion відео альбом американської групи Skillet, який був випущений 19 листопада 2002 року.

Треклист 
 Alien Youth
 One Real Thing
 Kill Me, Heal Me
 You Are My Hope
 Best Kept Secret

Джерела 
 Alien Youth: The Unplugged Invasion allmusic
 Alien Youth: The Unplugged Invasion , Jesusfreakhideout.com

Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Skillet
Музичні альбоми 2002